Пут:
Кыргыз тилинин адабий тилиндеги адамдын басуу органы, АДАБИЙ ТИЛДЕ "ПУТ" деп айтылат!
Пут - адамдын жылуу кызматында, чоң жардам берет, жана жашоодо рольу чоң!
Ошондуктан Бүт деп талашпай, Пут экенине ынангыла, ТУКУМБАШТАР!!!
 Пут — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.
 Пут, Паул (род. 1956) — бельгийский футбольный тренер, ныне работающий с национальной сборной Буркина-Фасо по футболу.
 Пут, Чарли — американский музыкант.